Hinsdale puede hacer referencia a las siguientes divisiones administrativas estadounidenses:
Condado de Hinsdale, en el estado de Colorado;
Hinsdale (Illinois), villa del estado de Illinois;
Hinsdale (Massachusetts), pueblo del estado de Massachusetts;
Hinsdale (Nueva York), pueblo del estado de Nueva York;
Hinsdale (Nuevo Hampshire), pueblo del estado de Nuevo Hampshire.